Ел Куахулоте има више значења:

 Ел Куахулоте (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахулоте (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахулоте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику